Wojciech Szmyd (1874–1938), polski duchowny rzymskokatolicki, jezuita
 Wojciech Szmyd (1876–1930), polski duchowny rzymskokatolicki